Hannen bezeichnet:

 Hannen-Brauerei in Mönchengladbach
 James Hannen, Baron Hannen (1821–1894), britischer Jurist
 Lynley Hannen (* 1964), neuseeländische Ruderin
 Martina Hannen (* 1970), deutsche Juristin und Politikerin (FDP)